L'édition 2010 du tournoi de Valence s'est déroulée du 1 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple pour la  en battant Marcel Granollers en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Andy Murray et Jamie Murray s'imposent en finale face à Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2010
Valence
Sport en Espagne en 2010
Valence